Svіslatj kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Svіslatj (vattendrag i Vitryssland, Mahiljoŭs voblast), 
 Svіslatj (ort i Vitryssland, Hrodnas voblast), 
 Svіslatj (vattendrag i Vitryssland, lat 53,52, long 24,07), 
 Svіslatj (ort i Vitryssland, Minsks voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar